Urussanga kan syfta på:

Brasilien 

 Urussanga (kommun), Santa Catarina, 
 Urussanga (ort), Santa Catarina,